Désiré Bouchery, Belgisch journalist en politicus
 Walter Bouchery, Belgisch advocaat en Vlaams activist